Вицепрезиденти на Аржентина

Аржентински политици